Nikolaï Ognev (1888-1938), écrivain soviétique ; 
 Sergueï Ivanovitch Ognev (1886-1951), zoologiste russe.